Legends of the Shires è l'undicesimo album in studio del gruppo musicale britannico Threshold, pubblicato nel 2017.

Tracce

Disco 1

Disco 2

Collegamenti esterni